Берлов — фамилия; имеет женскую форму Берлова.
 Берлов, Иван Тихонович (1914—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Берлов, Михаил Николаевич (1867 — после 1921) — русский инженер-механик.
 Берлова, Наталья Геннадьевна (урождённая Тринько; род. 1968) — российский математик.

См. также 
 Берло